Реджо-Эмилия 2009-2010 — 52-й международный шахматный турнир, проходил с 28 декабря по 6 января.

Участники турнира 

¹) рейтинги даны на ноябрь 2009 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница

Шахматные турниры
Декабрь 2009 года
Январь 2010 года
2009 год в шахматах
2010 год в шахматах